Боако () — город и муниципалитет в центральной части Никарагуа, административный центр департамента Боако.

География 
Расположен в центральной части департамента, в 88 км от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 360 метров над уровнем моря. Местность в районе города — холмистая и гористая. Климат — тропический со средними температурами 27 — 30 °C летом и до 18 °C — в декабре.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 22 500 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Экономика города основана главным образом на сельском хозяйстве (преимущественно мясо-молочное направление). Уровень безработицы составляет около 13 %.

Примечания 

Города Никарагуа